Orehovica (Bedekovčina), een plaats in Kroatië
Orehovica (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Međimurje
Orehovica (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej
Orehovica (Vipava), een plaats de Sloveense gemeente Vipava
Orehovica (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi